Лас Перлас има више значења:

 Лас Перлас (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Перлас (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Перлас (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Перлас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Перлас (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Перлас, Сан Исидро (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Перлас (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Перлас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Перлас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Перлас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Перлас (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Перлас (Сан Мигел Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Перлас (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Перлас (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Перлас (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Перлас (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Перлас (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Перлас (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Перлас (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику